Карус () — немецкая фамилия:

 Карус, Евгений Виллиамович (1918—1994) — советский геофизик, член-корреспондент АН СССР.
 Карус, Фридрих Август (1770—1807) — немецкий философ и психолог.
 Карус, Карл Густав (1789—1869) — немецкий художник и учёный.
 Карус, Эрнст Август (1797—1854) — немецкий врач, доктор медицины, профессор Императорского Дерптского университета.
 Карус, Юлий-Виктор (1823—1903) — немецкий зоолог.